Tomorrow significa amanhã em inglês, mas também pode ser:

Literatura
 "Tomorrow and tomorrow and tomorrow" — a terceira frase de um dos mais famosos solilóquios de Shakespeare, em Macbeth
 Amanhã (série de livros) — série de livros escrita por John Marsden de título original Tomorrow

Lugares
Tomorrow Square — um arranha-céus localizado em Xangai

Música
 Tomorrow (canção de Gianluca Bezzina)
 Tomorrow (canção de Silverchair)
 Tomorrow (EP) — EP de 1994 da banda Silverchair
 Tomorrow (álbum de Sean Kingston)
 Tomorrow Tomorrow — canção de 1969 da banda Bee Gees

Ou ainda:
 "Tomorrow" — canção de Salif Keita
 "Tomorrow" — canção de Paul McCartney
 "Tomorrow" — canção de 1967 da banda Strawberry Alarm Clock
 "Tomorrow" — canção de 1976 do musical Annie
 "Tomorrow" — canção de 1979 da banda Kiss
 "Tomorrow" — canção de 1981 da banda U2
 "Tomorrow" — canção de 1992 da banda Bad Religion
 "Tomorrow" — canção de 1992 de Morrissey
 "Tomorrow" — canção de 1995 da banda The Cardigans
 "Tomorrow" — canção de 1995 de Ozzy Osbourne
 "Tomorrow" — canção de 1997 da banda James
 "Tomorrow" — canção de 2000 da banda Thievery Corporation
 "Tomorrow" — canção de 2002 de Avril Lavigne
 "Tomorrow" — canção de 2002 da banda SR-71
 "Tomorrow" — canção de 2003 da banda Lillix
 "Tomorrow, Tomorrow" — canção de 1998 de Elliott Smith

Ver também

Desambiguação